Singapore deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1948 i London. Singapore har siden deltaget i alle efterfølgende sommerlege undtaget Sommer-OL 1980 i Moskva, som de boykottede, og under Sommer-OL 1964 i Tokyo, da udøvere fra Singapore deltog som en del af Malaysia. Singapore deltog første gang i de olympiske vinterlege under Vinter-OL 2018 i Pyeongchang.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Singapores OL-statistik  på Sports-reference.com

Singapore ved sommer-OL
OL